Faulhaber:
 Andreas Faulhaber
 Johann Faulhaber
 Michael von Faulhaber